Landtagswahlkreis 84 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Leer/Borkum (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Georgsmarienhütte (2003)
 Landtagswahlkreis Osnabrück-West (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Osnabrück-Land (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Münster II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Münster I (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Recklinghausen IV (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Steinfurt II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Beckum-West (1947 bis 1962)